Gaius Fannius ist der Name folgender Personen:

 Gaius Fannius (Volkstribun), römischer Politiker, Volkstribun wohl 184 v. Chr.
 Gaius Fannius Strabo, römischer Politiker und Gesandter, Konsul 161, 158 und 154 v. Chr.
 Gaius Fannius (Konsul 122 v. Chr.), römischer Politiker, Historiograf und Redner
 Gaius Fannius (Prätor), römischer Politiker und Gesandter, Volkstribun 59 v. Chr., Prätor 55 bis 50 v. Chr.,  
 Gaius Fannius (Historiker) († kurz vor 106 n. Chr.), römischer Gerichtsredner und Historiker